Pithey ist der Familienname folgender Personen:

 Tony Pithey (1933–2006), südafrikanischer Cricketspieler
 Wensley Pithey (1914–1993), südafrikanischer Schauspieler